Saint-Martin-du-Tertre puede referirse a: 

 Saint-Martin-du-Tertre, comuna francesa situada en Valle del Oise.
 Saint-Martin-du-Tertre, comuna francesa situada en Yonne.